Deux destroyers de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Lookout  :

 le , de classe Laforey en service de 1914 à 1922 ;
 le , de classe L en service de 1942 à 1947.

Lookout